Отава може да се отнася за:
 Селища
 Отава, град в провинция Онтарио и столицата на Канада
 В Съединените щати
 Отава (Илинойс)
 Отава (Канзас)
 Отава (Охайо)
 Отава (Уисконсин)
 Отава (Кот д'Ивоар)

 Други
 Отава (река)